Се́беж — участковая железнодорожная станция 1-го класса Санкт-Петербург-Витебского региона Октябрьской железной дороги. Расположена в городе Себеж Себежского района Псковской области на 617-м километре железнодорожной линии Москва — Рига. Неофициально (временно) открыта в 1900-м году для временного пассажирского и грузового движения, официально — в 1901-м году в составе Московско-Виндавской железной дороги. Станция и железнодорожный вокзал являются режимными объектами Пограничной службы ФСБ России, а также зоной таможенного контроля для всех поездов без исключения.

История

До Первой Мировой войны 

" Имею честь донести, что, осмотрев участок Себеж — Пустошка Московско-Виндавской линии протяжением 55 верст, мною разрешено открыть 9 сентября временное пассажирское и грузовое движение. "

История станции тесно связана с историей самого города.

Станция Себеж в одноимённом уездном центре Витебской губернии была открыта в марте 1901-го года в составе Московско-Виндавской железной дороги, принадлежавшей в свою очередь «Обществу Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги». Впоследствии было организовано пассажирское движение до станции Крейцбург, а с 1904 года — до Виндавы, в связи с полным завершением строительства дороги.

В расписании лета 1903 года станция Себеж на 578 версте от Москвы и 166 версте от Крейцбурга, в расписании зимы 1905-1906 годов на том же расстоянии от Москвы и в 448 верстах от Виндавы.

В 1905 году в Себеже возникла подпольная революционная организация железнодорожников и рабочих (имеется раздел в Себежском краеведческом музее).

Первая Мировая война 

После распада Российской Империи все акционерные общества были ликвидированы в пользу государства. Имущество Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги было передано новообразованным железным дорогам НКПС, в т.ч. Московско-Балтийской, куда вошла и станция Себеж. Станция играла значительную роль в качестве таможенного переезда из Москвы в Ригу в промежуток между распадом Российской Империи и до присоединения Латвии к СССР. Именно здесь все поезда останавливались для проверки грузов и пассажиров перед пересечением границы. Изначально вокзал представлял собой небольшое деревянное здание.

Во время немецкого наступления 1918 года здесь участвовал в боевых действиях бронепоезд «Себежский».

Межвоенное время 

В 1922 году были расформированы Управления Александровской и Московско-Балтийской железных дорог и создана Московско-Белорусско-Балтийская железная дорога, в которую и вошла станция Себеж.

24 марта 1924 года Витебская губерния была упразднена. Большая часть её территории осталась в составе Белорусской ССР (или по другим данным, была передана в её состав из состава РСФСР), а Велижский, Невельский и Себежский уезды — к Псковской губернии РСФСР.

Основная статья: Нетте, Теодор Иванович

В 1926 году станцию пытались переименовать именем погибшего в Латвии дипкурьера Теодора Нетте . 

" Из протокола заседания Президиума Псковского губисполкома 20 февраля 1926 года:Слушали: постановление Себежского уездного съезда Советов о переименовании станции Себеж именем Т. Нетте.Постановили: С постановлением Себежского уездного съезда Советов о переименовании станции Себеж именем Т. Нетте согласиться, возбудив соответствующее ходатайство перед Президиумом ЦИК. "

Владимир Маяковский, с которым Нетте был лично знаком, посвятил этому событию стихотворение «Товарищу Нетте — пароходу и человеку»:

С 1 июля 1936 года станция передаётся из управления Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги в состав Калининской железной дороги.

После присоединения Латвии к СССР станция, вероятнее всего, утратила статус досмотровой, таможенные операции не производились. Это сократило время стоянки всем поездам без исключения.

По состоянию на начало Великой Отечественной войны участок Великие Луки — Себеж был двухпутным, а сама станция находилась уже в черте Калининской области (ныне Тверская).

 Великая Отечественная война Основная статья: Себеж

В первый же день Великой Отечественной войны в Себеже началась мобилизация. Многие себежане шли в военкомат добровольно, не дожидаясь повесток, и уже к вечеру 23 июня 1941 года со сборных пунктов к железнодорожной станции двинулись воинские команды. Но линия фронта быстро приближалась к городу; уже начиная с 29 июня железнодорожная станция в Себеже подвергалась интенсивным налётам немецко-фашистской авиации. 7 июля 1941 года в Себеж вступили войска вермахта — части 3-й моторизованной дивизии СС «Мёртвая голова» обергруппенфюрера СС Теодора Эйке и 56-го моторизованного корпуса генерала Эриха фон Манштейна, оттеснившие части 21-го механизированного корпуса генерал-майора Д. Д. Лелюшенко (в ряде источников указана другая дата: 9 июля).

С 7 июля 1941 по 17 июля 1944 года станция была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Практически весь 1943 год Себежский и Идрицкий районы, за исключением станций Себеж и Идрица, находились под контролем Братского партизанского края, здесь вели рельсовую войну партизаны десяти Калининских бригад (Себежское железнодорожное подполье и партизаны, позже в 1959-м году возведут «Курган Дружбы», ныне находится на стыке границ Белоруссии, Латвии и России).

Освобождён Себеж был на рассвете 17 июля 1944 года в ходе Режицко-Двинской операции воинами 150-й стрелковой дивизии полковника В. М. Шатилова (действовала в составе 3-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта) — той самой дивизии, воины которой 1 мая 1945 года штурмом овладели рейхстагом и водрузили на нём Знамя Победы. Уже к 8 часам утра немецкий гарнизон города прекратил сопротивление.

Послевоенное время 

После освобождения территории второй путь на участке Великие Луки — Себеж восстановлен не был.

22 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Великолукская область, в состав которой вошли Себеж и Себежский район. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 октября 1957 года эта область была упразднена, а Себеж и Себежский район отошли к Псковской области.

В ноябре 1953 года было построено современное здание вокзала. До войны и сразу после до появления тепловозов было паровозное оборотное депо и поворотный треугольник.

В 1961-м году Калининская железная дорога была расформирована. Станция Себеж была передана в управление Октябрьской железной дороге.

На станции в послевоенное время и до современного состояния останавливались поезда в основном сообщением Рига — Москва и Рига — Себеж.

Согласно указателю железнодорожных пассажирских сообщений (МПС, — 1986 год), остановки по станции Себеж осуществляли следующие поезда:

В это же время без остановок по станции проходил поезд №2 «Латвия» сообщением Рига — Москва (однако совершал стоянку по малодеятельной станции Жижица; остановки на тот момент — Крустпилс, Резекне-2, Великие Луки, Жижица, Ржев-Балтийский, Волоколамск).

Современное состояние 

В связи с распадом Советского Союза и стабильного ухудшения политических и экономических отношений с Латвийской Республикой по участку Новосокольники — Посинь пассажирское и грузовое движение по станции значительно сократилось, однако станция перепрофилировала своё назначение, вернувшись к практике межвоенного периода — таможенный (ФТС России) и пограничный контроль (ПС ФСБ России). В настоящее время железнодорожная станция является режимным объектом, проход на территорию которой ограничен, фотосъёмка также запрещена. Многие поезда были отменены, назначены беспересадочные вагоны от Москвы и Санкт-Петербурга.

По состоянию на июнь 2008 года движение было таковым:

Также в это время по станции совершали стоянку поезда №1/2 «Latvijas Ekspresis» и №3/4 «Jūrmala» Latvijas Dzelzceļš сообщением Москва — Рига — Москва (время прибытия и отправления неизвестно).

Движение беспересадочных вагонов дальнего следования от/до Москвы и Санкт-Петербурга прекращено ориентировочно в 2012-м году.

Движение пригородных поездов на локомотивной тяге производилось до 2013-го года, затем ему на смену пришёл рельсовый автобус. С 2015-го года была отменена последняя останавливающаяся пара пригородных поездов №6505/6506 Великие Луки — Себеж.

По состоянию на февраль 2018-го года на станции останавливался только один пассажирский поезд, сообщением Москва — Рига (с вагонами беспересадочного сообщения Санкт-Петербург — Рига). С 16 марта 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции движение единственного поезда было прекращено по инициативе латвийской стороны, так как поезд № 1/2 «Latvijas Ekspresis» принадлежал частному латвийскому перевозчику.

Таким образом, пассажирское железнодорожное сообщение по станции Себеж по состоянию с марта 2020 по октябрь 2021 года полностью отсутствовало.

С 1-го октября 2021 года снова курсирует поезд №6509/6510 Великие Луки — Себеж — Великие Луки, однако уже изменённым расписанием: прибытие в 20:05 по пятницам и выходным, отправление в 7:15 по выходным и понедельникам.

На станции 9 путей, из них 7 — приёмоотправочные (де-факто только 6 (№1-6) предназначены для полновесных составов, а также продолжение 2-го пути с неизвестной литерой — путь №2(с неизв. лит.)), остальные 2 (№8 и №9) используются только для маневровых операций по станции. Также на станции расположены не менее 9 тупиков различного назначения. Однопутные перегоны к соседним станциям Гарнея (в сторону Риги) и Заваруйка (в сторону Москвы) оборудованы полуавтоматической блокировкой СЦБ. Станция находится на обслуживании ПЧ-45 (Новосокольническая) и ШЧ-23 (Великолукская) структурных подразделений Октябрьской железной дороги. Движение грузовых поездов в основном осуществляется по маршрутам Россия — Вентспилс (реже Рига). Пригородное движение с Латвией отсутствует более 20 лет. Электрификация по станции отсутствует. По станции имеют стоянку все поезда без исключения.

Станция оборудована одной низкой боковой платформой, расположенной, как и вокзал, с южной стороны станции. Имеется пешеходный мост над станцией. Доступ на территорию станции пассажиров для посадки на поезда дальнего следования осуществлялся только в момент прибытия поездов из Москвы (ориентировочно, на время посадки — 20 минут), и спустя ориентировочно 20-30 минут после прибытия поездов из Риги (стоянка поезда — 50 минут в обе стороны). Остальное время занимала процедура таможенного и пограничного контроля поездов. В это же время на станции для всех пассажирских поездов, следующих за пределы Российской Федерации, производилась смена локомотива: тепловоз Октябрьской железной дороги ‹—› тепловоз Латвийских железных дорог. В остальное время доступна только одна половина вокзала (западное крыло) с билетными кассами, без возможности выхода на перрон. Станция оборудована видеонаблюдением и забором по всему периметру от/до входных сигналов. Также в границах станции расположены два переезда (Первомайская улица) — у западной (чётной) горловины станции, возле поста ЭЦ, с восточной — дорога 58К-555 (улица без наименования).

Выход — к небольшой привокзальной площади и автобусной остановке (маршрут №1, всего их в городе два), позволяющей добраться до автовокзала и Замковой Горы — главной достопримечательности города.

Несмотря на километраж от Рижского вокзала города Москвы и расположение города возле автомагистрали М9 "Балтия", в настоящее время, железнодорожное сообщение с Москвой отсутствует, а автобусное — 3 раза в неделю (по состоянию на апрель 2021 года).

Происшествия 

1 июля 2019 года, на перегоне Заваруйка — Себеж (возле платформы Кузнецовка) водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд автодороги 58К-284 (Опочка — Дубровка — граница с Беларусью) при исправно действующей сигнализации перед приближающимся рабочим поездом №8753. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения. В результате ДТП машинист поезда погиб, помощник машиниста госпитализирован в тяжелом состоянии (и впоследствии, как сообщалось ранее со ссылкой на собственные источники, скончался). Также пострадали трое работников, находившихся в поезде. На место направлен восстановительный поезд со станции Новосокольники.

Галерея 

На станции запрещено осуществлять без разрешения начальника пограничного органа фото- и видеосъемку пограничных нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений, других объектов пограничных органов, в том числе с использованием сверхлегких воздушных судов, беспилотных воздушных судов, безмоторных летательных аппаратов, не имеющих механического привода.

См. также 
 Пустошка (станция)
 Идрица (станция)
 Великие Луки (станция)

Примечания

Литература 
    Проверено 9 февраля 2015.

Ссылки 
 Проект «Фотолинии» | Себеж — railwayz.info
 Псковские Железные Дороги | Себеж
 Расписание движения автобусов и поездов на Яндекс. Расписаниях
 Единая Сетевая разметка | Себеж
 Псковские Железные Дороги | Себежское подполье
 Псковские Железные Дороги | Партизаны на Псковских железных дорогах
 Garant.ru | Приказ ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454 “Об утверждении Правил пограничного режима”, статья 1, пункт 10-Б
 Псковские железные дороги | Бронепоезда на Псковских Железных дорогах

Станции Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Себежского района
Себеж
Внеклассные станции